Вилье де Лиль-Адам — фамилия. Известные носители:

 Лиль-Адам, Жан де Вилье (; 1384 — Брюгге, 22 мая 1437) — французский маршал.
 Вилье де Лиль-Адам, Филипп (; 1464, Бове — 21 августа 1534, Мальта) — французский дворянин, великий магистр Ордена госпитальеров.
 Вилье де Лиль-Адам, Филипп Огюст Матиас (, 7 ноября 1838, Сен-Бриё, Бретань — 19 августа 1889, Париж) — французский писатель, граф.